Bulqizë kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Bulqiza, distriktshuvudort, Dibër prefektur, Rrethi i Bulqizës, 
 Bashkia e Bulqizës, kommun, Dibër prefektur, 
 Bulqizë distrikt, distrikt, Dibër prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar